Скалоновка () — село,
Зачепиловский поселковый совет,
Зачепиловский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322255102. Население по переписи 2001 года составляет 308 (134/174 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Скалоновка находится на левом берегу реки Берестовая в 3-х км от места впадения её в реку Орель, выше по течению примыкает к пгт Зачепиловка.
Русло реки извилистое, на нём много лиманов и озёр, в том числе озеро Горелое.

История 
 1850 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная и свино-товарная фермы.
 «Алмаз», фермерское хозяйство.

Достопримечательности 
 Козловская крепость Изюмской оборонительной линии, 30-е годы XVIII века.
 6 древних курганов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Зачепиловского района